Дидиереевые () — семейство многолетних суккулентных растений, входящее в порядок Гвоздичноцветные. Произрастают в континентальной Африке и на Мадагаскаре. В семейство входят 20 видов, подразделённых на три подсемейства и шесть родов. Почти для всех видов семейства характерен облигатный CAM-фотосинтез. Подсемейство Didiereoideae эндемично для юго-запада Мадагаскара. Там эти виды являются характерными обитателями так называемых колючих лесов Мадагаскара.

Описание 
Дидиереевые — деревья высотой 10—15 м или кустарники высотой 2—6 м, стволы и ветви которых покрыты шипами. Растут в ксерофитных лесах или в зарослях колючих кустарников, часто в сообществе с безлистными молочаями на известковых, каменистых или песчаных почвах. Изредка поднимаются в горы на высоту 900—1200 м над уровнем моря.

Для представителей семейства характерно наличие двух типов побегов: длинных с небольшими и быстро опадающими листьями и укороченных. Последние развиваются в пазухах листьев длинных побегов и гомологичны ареолам у кактусов. На молодых длинных побегах хорошо заметны утолщения или бугорки, подобные основаниям листа у опунциевых (кактусовые). На укороченных побегах развиваются единично или группами шипы и листья, при этом листья собраны по два или пучком в числе до 10. К началу засушливого периода (апрель—май) они опадают, и в течение 5 месяцев растение остается без листьев. В это время фотосинтез осуществляется хлорофиллоносными участками стебля.

Цветки дидиереевых собраны в верхоцветные соцветия или группы соцветий, двудомные, за исключением цветков , у которой известна женская двудомность (гинодиэция): на одних растениях цветки обоеполые, на других женские.

У основания каждого цветка дидиереевых имеются два пленчатых прицветничка, обычно принимаемых за чашелистики. Чашелистиков 4, они располагаются в 2 круга, беловатые, желтоватые, зеленоватые, коричневатые, реже карминово-красные, и обычно принимаются за лепестки. Лепестки отсутствуют. В мужских цветках тычинок 8—10 (13), расположенных в 2 круга, их нити слабо опушены и слегка срастаются в основании в кольцо. Они окружают стерильный, рудиментарный гинецей. В женских цветках тычинки превращены в стаминодии. Гинецей синкарпный, состоит из 3(4) плодолистиков. Завязь трехгнездная, но с одним фертильным гнездом, с одним прямым семязачатком. Плод сухой, нераскрывающийся. Семена с согнутым зародышем, без эндосперма или с очень скудным эндоспермом, с маленьким ариллусом.

Систематика 
Подтвержденные виды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Alluaudia (Drake) Drake
 Alluaudiopsis Humbert & Choux
 Calyptrotheca Gilg
 Decarya Choux
 Didierea Baill.
 Portulacaria Jacq.

Длительное время семейство считалось эндемичным для Мадагаскара, до тех пор пока в континентальной Африке не были открыты роды Calyptrotheca и Portulacaria. Молекулярно-филогенетический анализ подтвердил монофилию семейства и всех трёх подсемейств.

Семейство дидиереевые находится в близком родстве с кактусовыми из Нового Света, настолько близком, что виды этого семейства можно успешно прививать к некоторым кактусам.

Галерея

Литература 
 Биологическая энциклопедия.

Примечания

Ссылки 
 Дидиереевые в Кактусопедии

Гвоздичноцветные
Семейства растений
Флора Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Дидиереевые